Stylochoplana är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av William Stimpson 1857. Stylochoplana ingår i familjen Leptoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Stylochoplana